Magnus Swartling kan syfta på:

* Magnus Swartling, svensk industriman
 Magnus Swartling, svensk curlingspelare